Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Februar 2002 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Kroger St. Jude International und in Buenos Aires die Copa AT&T gespielt. Erstere gehören genau wie das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Cédric Pioline, der dieses Jahr als Ungesetzter seinen Titel überraschend verteidigen konnte. Er schlug in drei engen Dreisatzmatches jeweils gesetzte Spieler; im Finale Tim Henman (Nr. 6 der Setzliste), der schon 1999 und 2000 im Finale scheiterte. Es war der dritte Titel für Escudé und der einzige in dieser Saison.
Vorjahressieger im Doppel waren Jonas Björkman und Roger Federer, die nicht erneut zusammen antraten; nur Federer spielte mit und konnte an der Seite von Maks Mirny den Titel gewinnen. Im Finale setzten sich gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, die Nr. 1 der Setzliste, durch. Sie gewannen ihren ersten gemeinsamen Titel. Mirny gewann seinen 11. Titel, während es für Federer der zweite Doppeltitel der Karriere war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 713.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 738.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Rotterdam